Kámbos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kámbos (ort i Grekland), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Kámpos (ort), Peloponnesos, Messenien, 
 Kámpos Marathokámpou, ort, Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 

Robotskapade Greklandförgreningar